Кубок УЕФА 2004/2005 — 34-й розыгрыш кубка. Финальный матч состоялся на стадионе «Жозе Алваладе» в Лиссабоне 18 мая 2005 года. Обладателем Кубка впервые в истории стал российский клуб ЦСКА (Москва), обыгравший «Спортинг» со счётом 3:1. С этого розыгрыша в турнире был введён групповой этап.

Рейтинг ассоциаций 

Рейтинг футбольных ассоциаций и соответственно распределение мест в Кубке УЕФА 2004/2005 среди стран формировался на основании таблицы коэффициентов УЕФА, в которой для этого розыгрыша учитывались результаты выступлений клубов в официальных европейских клубных соревнованиях с сезона 1998/1999 до сезона 2002/2003 включительно.

Участники 
В розыгрыше Кубка УЕФА 2004/2005 приняли участие 145 команд из 51 ассоциации УЕФА (за исключением Казахстана). Каждая ассоциация имеет право представить на участие в розыгрыше определённое количество команд в соответствии с коэффициентом после еврокубкового сезона 2002/2003:
 Ассоциации, занявшие места с 1 по 6: 3 команды
 Ассоциации, занявшие места с 7 по 8 (Португалия и Нидерланды): 4 команды
 Ассоциации, занявшие места с 9 по 15: 2 команды
 Ассоциации, занявшие места с 16 по 21: 3 команды
 Ассоциации, занявшие места с 22 по 49: 2 команды (1 команда от Лихтенштейна)
 Ассоциации, занявшие места с 51 по 52 (Андорра и Сан-Марино): 1 команда

Вне указанных квот в турнире имели право принимать участие следующие команды:
 3 команды из стран, победивших в конкурсе Fair-Play по итогам сезона-2003/2004
 3 победителя Кубка Интертото 2004
 16 проигравших в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов УЕФА 2004/2005
 8 клубов, занявших третьи места в групповом этапе Лиги чемпионов УЕФА 2004/2005

Первый квалификационный раунд
 2 чемпиона ассоциаций Андорра и Сан-Марино
 21 обладатель кубка из ассоциаций 29-49 мест
 24 клуба, занявшие вторые места в ассоциациях 25-49 мест (кроме Лихтенштейна)
 3 клуба из стран-победителей конкурса Fair-Play

Второй квалификационный раунд
 25 клубов, победивших в первом квалификационном раунде
 17 обладателей кубка из ассоциаций 12-28 мест
 9 клубов, занявших вторые места в ассоциациях 16-24 мест
 13 клубов, занявших третьи места в ассоциациях 9-21 мест

Первый раунд
 32 клуба, победившие во втором квалификационном раунде
 11 обладателей кубка из ассоциаций 1-11 мест
 2 клуба, занявшие третьи места в ассоциациях 7-8 мест (Португалия и Нидерланды)
 5 клубов, занявших четвёртые места в ассоциациях 4-8 мест
 8 клубов, занявших пятые места в ассоциациях 1-8 мест (от Франции — обладатель Кубка Лиги)
 3 клуба, занявших шестые места в ассоциациях 1-3 мест (Испания, Италия и Англия, от Англии — обладатель Кубка Лиги)
 3 победителя Кубка Интертото 2004
 16 проигравших в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов УЕФА 2004/2005

Групповой этап
 40 клубов, победивших в первом раунде

Плей-офф
 24 клуба, занявших первые, вторые и третьи места в групповом этапе
 8 клубов, занявших третьи места на групповом этапе Лиги чемпионов УЕФА 2004/2005

Список участников
В скобках указано, в каком качестве клуб квалифицировался в свой стартовый раунд турнира:
 ОК: обладатели национального кубка
 ФК: финалисты национального кубка
 ОКЛ: обладатели кубка Лиги
 н-е: место в национальном чемпионате
 ФП: Фейр-плей
 ИТ: победители Кубка Интертото
 ЛЧ: перешедшие из Лиги чемпионов
 ГЭ: занявшие третьи места на групповом этапе 
 О-3: проигравшие в третьем квалиффикационном раунде

Даты матчей и жеребьёвок

Первый отборочный раунд 

Первые матчи прошли 15 июля, ответные 29 июля 2004 года.

|}

Второй отборочный раунд 
Первые матчи прошли 12 августа, ответные 26 августа.

|}

Первый раунд 

Первые матчи прошли 16 сентября, ответные 30 сентября.

|}
Первый матч между «Маккаби» и «Херенвеном» сначала был перенесён из-за игры тель-авивского «Маккаби» в Лиге чемпионов на этом же стадионе, а затем отменён из-за забастовки авиадиспетчеров в Израиле

Групповой этап 

Матчи группового этапа проходили с 21 октября по 16 декабря. Команды, занявшие в своих группах с 1-го по 3-е места, проходят в следующий раунд.

Группа А

Группа В

Группа С

Группа D

Группа Е

Группа F

Группа G

Группа Н

Плей-офф

1/16 финала 
Первые матчи прошли 16/17 февраля, ответные 24 февраля 2005 года.

|}

1/8 финала 
Первые матчи прошли 10 марта, ответные 17 марта 2005 года.

|}

1/4 финала 
Первые матчи прошли 7 апреля, ответные 14 апреля 2005 года.

|}

1/2 финала 
Первые матчи прошли 28 апреля, ответные 5 мая 2005 года.

|}

Финал

Лучшие бомбардиры

Примечания

Ссылки 
 Кубок УЕФА 2004/05 на сайте УЕФА
 Кубок УЕФА 2004/05 на сайте Спорт-Экспресс
 Статистика Кубка УЕФА 2004/05 на сайте RSSSF
 Исторический момент — корзины жеребьевки группового этапа

Сезон 2004/05
Кубок УЕФА 2004/2005